Grotheer ist der Familienname folgender Personen:

 Antje Grotheer (* 1967), deutsche Politikerin (SPD)
 Christopher Grotheer (* 1992), deutscher Skeletonsportler
 Jan Grotheer (* 1945), deutscher Jurist, Präsident des Hamburger Finanzgerichts
 Marlis Grotheer-Hüneke (* 1951), deutsche Juristin und Bremer Bürgerschaftsabgeordnete (SPD)
 Wolfgang Grotheer (* 1949), deutscher Politiker (SPD)